Рахатский сельский округ () — административная единица в составе Енбекшиказахского района Алматинской области Казахстана. Административный центр — село Кайназар. 

Население — 19032 человека (2009; 11473 в 1999).

Административное устройство

Примечания 

Сельские округа Енбекшиказахского района